Wells Fargo Arena steht für folgende Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Wells Fargo Arena (Des Moines), Mehrzweckhalle in Des Moines, Iowa
 Wells Fargo Arena (Dothan), Veranstaltungshalle in Dothan, Alabama
 Wells Fargo Arena (Tempe), Mehrzweckhalle in Tempe, Arizona